Автар Сингх Сохал (, 22 марта 1938, Найроби, Британская Кения) — кенийский хоккеист (хоккей на траве), защитник, тренер.

Биография 
Автар Сингх Сохал родился 22 марта 1938 года в кенийском городе Найроби.

Учился в городской начальной школе и школе герцога Глостерского в Найроби, где и начал играть в хоккей на траве. Впоследствии выступал за «Симба Юнион» из Найроби.

В 1960 году вошёл в состав сборной Кении по хоккею на траве на Олимпийских играх в Риме, занявшей 7-е место. Играл на позиции защитника, провёл 6 матчей, забил 3 мяча (два в ворота сборной Италии, один — Великобритании).

В 1964 году вошёл в состав сборной Кении по хоккею на траве на Олимпийских играх в Токио, занявшей 6-е место. Играл на позиции защитника, провёл 8 матчей, забил 3 мяча (по одному в ворота сборных Пакистана, Новой Зеландии и Великобритании). Был капитаном команды.

В 1968 году вошёл в состав сборной Кении по хоккею на траве на Олимпийских играх в Мехико, занявшей 8-е место. Играл на позиции защитника, провёл 2 матча, мячей не забивал. Был капитаном команды.

В 1971 году был капитаном сборной Кении на первом чемпионате мира в Барселоне.

В 1972 году вошёл в состав сборной Кении по хоккею на траве на Олимпийских играх в Мюнхене, занявшей 13-е место. Играл на позиции защитника, провёл 7 матчей, забил 1 мяч в ворота сборной Аргентины. Был капитаном команды.

В 1957—1972 годах провёл за сборную Кении 167 матчей.

По окончании игровой карьеры стал тренером. Тренировал сборную Кении в 1978—1988 годах, в том числе на летних Олимпийских играх 1984 года.

Кроме того, был судьёй, в 1980 году получил международную категорию. В 1988 году судил матчи летних Олимпийских игр в Сеуле, тогда же был назначен в комитет по развитию и тренерской работе Международной федерации хоккея на траве (ФИХ).

В 2000 году награждён дипломом за заслуги ФИХ.

Примечания 

Хоккеисты на траве Кении
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1960 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1964 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1968 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1972 года
Тренеры Кении
Тренеры мужской сборной Кении по хоккею на траве